То́мас Ше́ктер  — потомственный южноафриканский автогонщик, второй сын Джоди Шектера. Вице-чемпион Мировой серии Ниссан (2001).

Общая информация 
Томас — младший из двух сыновей южноафриканца Джоди Шектера от первого брака. Его старшего брата зовут Тоби.

Джоди и его брат Ян с детства занимались автоспортом и, в итоге, добрались до участия в Формуле-1. Ян этим и ограничился, а Джоди выиграл несколько гонок в рамках чемпионата мира, а в сезоне-1979 выиграл личный зачёт первенства. По окончании собственной гоночной карьеры Джоди всячески поощрял интерес сыновей к автоспорту.

Спортивная карьера 
Томас впервые сел за руль карта в 11 лет на одном из южноафриканских картодромов. Сравнительно быстро юный гонщик смог не только бороться на равных со своими сверстниками, но и добиваться конкретного результата, вскоре став чемпионом ЮАР в одной из категорий.

В 1996 году Шектер-младший впервые попробовал себя в гонках формульного типа, приняв участие в гонках национального чемпионата сначала в классе Формула-Ви, а затем Формула-Форд. В последней Томас вскоре одержал несколько побед, заслужив согласие отца на переезд в Великобританию и участие в местных автоспортивных сериях. Там южноафриканец достаточно быстро смог начать бороться с лидерами пелотона и уже в первый год выиграл несколько гонок в местной Формуле-Рено и Формуле-Vauxhall Junior.

В 1999 году Шектер участвует в евросерии Формулы-Opel, где ему удаётся сходу стать чемпионом, параллельно побив рекорд чемпионата по числу выигранных гонок за сезон. В качестве бонуса к титулу организаторы оплачивают ему участие в заключительном этапе Европейской серии Ниссан. Томас оправдывает доверие, заняв в гонках на трассе имени Рикардо Тормо второе и первое места (кроме него в том сезоне столь стабильный один отдельно взятый этап смогли провести лишь два пилота, один из которых — Фернандо Алонсо — вскоре станет двукратным чемпионом мира в Формуле-1). Несмотря на столь впечатляющий дебют в серии Шектер в 2000 году участвует в менее статусных гонках в классе Формула-3: базовым для него становится британское первенство, где одержав две победы южноафриканец становится вице-чемпионом (впереди оказывает лишь недавний соперник по Формуле-Рено Антонио Пиццония). Также Томас участвует во всех престижных стартах этой категории, а во второй половине года находит финансирование на участие в итальянском и международном чемпионатах в классе Формула-3000 (и здесь ему удаётся несколько удачных гонок, принёсших пару подиумных финишей).

Найти финансирования на полный сезон в Международной Формуле-3000 не удаётся и Шектер возвращается в Европейскую серию Ниссан, подписав контракт с командой Vergani Racing. Весь год южноафриканец на равных боролся с французом Франком Монтаньи, но в конце сезона вынужден был уступить, дважды в последних трёх гонках угодив в аварию. Параллельно менеджмент устраивает Томаса на должность пилота-испытателя в команду Jaguar F1. Здесь, впрочем, южноафриканец долго не задержался — после раздутого СМИ инцидента в одном из ночных клубов руководство британской конюшни предпочло уволить южноафриканца.

Закрытие единственного реального пути в Формулу-1 навело менеджмент автогонщика на необходимость попробовать себя в североамериканских сериях: при поддержке Red Bull Шектер устраивается в команду Эдди Чивера в Indy Racing League. Очаровавшая было многих природная скорость южноафриканца на деле не привела ни к чему хорошему: Томас слишком часто терял концентрацию на решающих стадиях гонки и попадал в необязательные аварии. Некоторое время на его сходы смотрели сквозь пальцы и в 2003 году Шектер даже смог оказаться в кокпите одной из боевых машин Chip Ganassi Racing. Одна из сильнейших команд «чампкаров» того времени сделала всё, чтобы максимально стабилизировать результаты Томаса, но проигрыш по итогам дебютного года в противостоянии со Скоттом Диксоном оказался столь велик, что Чип предпочёл не продлевать с ним контракт.

Следующие несколько лет в серии южноафриканец провёл сначала в Panther Racing (при нём скатившейся от статуса действующего чемпиона до середняка чемпионата), а затем в Vision Racing. И там и там Томас временами показывал свою скорость, но из-за постоянных аварий не реализовывал свои и без того всё меньшие и меньшие шансы на победы и достойные результаты в личном зачёте. Перед сезоном-2008 он потерял место место пилота на полном расписании и следующие четыре года появлялся на старте от случая к случаю, то заменяя выбывшим по медицинским причинам соперников, то насобирав под себя скромный спонсорский бюджет.

В период своей индикаровской карьеры южноафриканец также принимал участие и в других сериях: в 2005 году он выступал за команду ЮАР в A1 Grand Prix, а пару лет спустя стартовал в экипаже Vision Racing в 24 часах Дейтоны.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

Мировая серия Ниссан 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

IndyCar

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Grand Am

Родившиеся в Монте-Карло
Картингисты
Автогонщики ЮАР
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Евро Формулы-3000
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из ЮАР
Обладатели титула «Новичок года» в 500 милях Индианаполиса
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны